Ге́рман Умарали́евич Садула́ев () — российский писатель, юрист, политический деятель, журналист.

Семья. Ранние годы 
Родился в 1973 году в селе Шали, Чечено-Ингушская АССР в семье чеченца и терской казачки. Учился в Грозном, относит себя к тейпу Эрсеной.

В 1989 году поехал в Ленинград поступать в университет с направлением на факультет журналистики от областной молодёжной газеты, где публиковал очерки. В последний момент изменил решение и поступил на юридический факультет.

Литературная деятельность 
Первое произведение, повесть «Одна ласточка ещё не делает весны», была написана за несколько месяцев в 2004—2005 годах и первоначально распространялось автором в Интернете; также он разослал её в различные издательства. Единственным издателем, кого заинтересовала повесть, стал Илья Кормильцев, пообещавший Садулаеву издать его книгу, если тот напишет ещё несколько повестей. Это произошло в 2006 году, когда в издательстве «Ультра.Культура», возглавляемом Кормильцевым, вышла книга «Я — чеченец!», состоящая из девяти рассказов и повестей, посвящённых чеченским войнам и во многом основанных на личном жизненном опыте автора.

Вышедший в 2008 году роман «Таблетка» вошёл в шорт-лист премии «Русский Букер». В 2009 году стал победителем премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» журнала «Собака.ru» в номинации «Литература». В июне 2009 года был опубликован роман «AD», признанный журналом GQ книгой месяца. В 2010 году роман «Шалинский рейд» вошёл в шорт-лист «Русского Букера» и получил премию журнала «Знамя»; рассказ «Блокада» вышел в антологии «Четыре шага от войны».

Публиковался в петербургском журнале «Аврора». Член Гражданского литературного форума России.

Своими литературными ориентирами считает Вьясу (составителя Вед и автора Веданта-сутр), Чака Паланика, Андрея Платонова, Венедикта Ерофеева, Дональда Бартельма.

В 2021 году стал лауреатом литературной премии «Ясная Поляна» за книгу «Готские письма» в номинации «Современная русская проза».

Конфликт с Рамзаном Кадыровым 
В 2010 году беседа Садулаева с журналистом «Комсомольской правды» вызвала комментарий Рамзана Кадырова: «...он не чеченец и даже не мусульманин, даже не человек», — и выступление против Садулаева омбудсмена Чечни Н. Нухажиева, которое, в свою очередь, вызвало обращение ряда литераторов к омбудсмену РФ и призыв Садулаева к Нухажиеву провести дебаты.

Политическая деятельность 
В 2010 году Садулаев вступил в КПРФ. Согласно сайту Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ, состоит в парторганизации Невского района.

25 февраля 2012 года Герман Садулаев выступил на митинге за честные выборы в Санкт-Петербурге.

Вот и я сегодня — один из немногих, наряду, скажем, с публицистом Германом Садулаевым, кто отвечает за этот, что называется, дискурс, за размышления о левой теме.

По мнению Садулаева (2014): «Я бы не сказал, что у нас, в Европе, социалистический проект потерпел крах. Он временно отступил. Есть Китай, в котором полтора миллиарда человек, и дело Ленина там живёт. В будущем мы вернёмся к идеям социализма».

На выборах в Государственную думу VII созыва (2016) баллотировался от КПРФ по 218 Южному одномандатному избирательному округу Санкт-Петербурга. Занял 6-е место (12 075 голосов, 7,37 %), уступив Виталию Милонову (56 068 голосов, 34,24 %).

В августе 2017 года выступил одним из 20 подписантов письма президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой помиловать отбывающего тюремное заключение террориста Ильича Рамиреса Санчеса.

Личная жизнь 
Живёт в Санкт-Петербурге, работает юристом.

Библиография 
 «Я — чеченец!» (повести, рассказы) // Москва: «Ультра. Культура», 2006
 «Радио FUCK» (роман) // Москва— Санкт-Петербург: «АСТ», «Астрель-СПб», 2006
 «Пурга, или Миф о конце света» (повесть) // Москва: «Вагриус», 2008
 «Таблетка» (роман) // Москва: «Ad Marginem», 2009 ISBN 978-5-91103-046-9
 «AD» (роман) // Москва: «Ad Marginem», 2009 ISBN 978-5-91103-048-3
 «Бич божий» (сборник рассказов) // Москва: «Ad Marginem», 2009 ISBN 978-5-91103-070-4
 «Шалинский рейд» (роман) // Москва: «Ad Marginem», 2009 ISBN 978-5-91103-104-6
 «Блокада» в антологии «Четыре шага от войны»
 «Марш, марш правой!» (статьи, эссе) // Санкт-Петербург: «Лимбус-Пресс», 2011
 Соавтор романа «Шестнадцать карт».
 «Прыжок волка. Очерки политической истории Чечни от Хазарского каганата до наших дней» (эссе) // Москва: Альпина нон-фикшн", 2012
 «Зеркало атмы» (сборник рассказов) // Москва: «Современная литература», 2013
 «Иван Ауслендер» // Москва: «АСТ», «Редакция Е. Шубиной», 2017
 «Готские письма» // Санкт-Петербург: «Лимбус-Пресс», 2021

Переводы 
 German Sadulaev «I am a Chechen!» / перевод на английский Anna Gunin // London, «Vintage Books», 2011

Литературные премии 

 2017 — Книга «Иван Ауслендер» вошла в лонг-лист литературной премии Ясная Поляна
 2021 — Лауреат премии Ясная Поляна, номинация «Современная русская проза» (за роман «Готские письма»).

Цитаты 
 Литература помогает понять, что другой человек не настолько другой, что он такой же.

Интервью 
 «Стайер на экспорт»
 «Я думаю на трех языках: английском, чеченском и русском» — журнал «Собака.ru», 2009 год
 Все интервью Германа Садулаева на радиостанции на радиостанции «Финам FM»
  «Герман Садулаев: „У людей в Чечне отсутствует иммунитет против власти денег“». Интервью Садулаева газете «Труд-7»
 Чеченцы в Европе. Беседа с Германом Садулаевым. Часть 1 от 17.08.2011 года «Русский журнал»
 Называться чеченцем — привилегия. Беседа с Германом Садулаевым. Часть 2 от 19.08.2011 года «Русский журнал»
  «Я не чеченец. У меня и справка есть!» Интервью с Садулаевым 
 Герман Садулаев: «Не надо испытывать комплекс поражения» — газета ВОЛЬТЕР, 2013 год

Примечания

Ссылки 
 Герман Садулаев. Биография // Гражданский литературный форум
 Чеченский писатель Садулаев о драке в лагере «Дон»
 «Когда царя ведут на гильотину…» // «Однако», № 30 (46), 09.08.2010
 Садулаев Г. Отдохнуть у истоков «Огонёк», № 34, 09.08.2010
 Публикации Германа Садулаева в журнале «Однако»
 Публикации Германа Садулаева в литературно-художественных и общественно-политических журналах

Писатели России по алфавиту
Чеченские писатели
Русские писатели по алфавиту
Члены КПРФ
Деятели протестного движения в России (2011—2013)
Юристы России
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета‎
Русские писатели XXI века
Писатели России XXI века
Публицисты России
Колумнисты